Das Wort Sannar, manchmal auch Sennar oder Sinnar geschrieben, bezeichnet

 eine Stadt in Indien, siehe Sinnar (Maharashtra)
 eine Stadt in Sudan, siehe Sannar (Sudan)
 einen Bundesstaat in Sudan, siehe Sannar (Bundesstaat)
 ein afrikanisches Königreich, siehe Sultanat von Sannar